Theta Orionis pode se referir a:
Theta1 Orionis
Theta2 Orionis